Вела:
Фамилия
 Вела, Алехандро (род. 1984) — мексиканский футболист, полузащитник.
 Вела, Карлос (род. 1989) — мексиканский футболист, нападающий.
 Вела, Марикармен (род. 1937) — выдающиеся мексиканская актриса испанского происхождения.
 Вела Хименес (ум. 883) — граф Алавы (около 870—883), родоначальник семьи Вела.

Часть фамилии
 Бартоломе Арсанс де Орсуа-и-Вела (1676—1736) — боливийский историк.
 Вела Рубио, Ана (1901—2017) — испанская долгожительница.
 Вела Хервас, Бенигно Хуан (1843—1920) — эквадорский политик.
 Вела Чирибога, Рауль Эдуардо (род. 1934) — эквадорский кардинал.
 Нери Вела, Родольфо (род. 1952) — мексиканский учёный, первый космонавт Мексики.
 Нуньес Вела, Бласко (1490—1546) — первый вице-король Перу.
 
Топоним
 Вела — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Вела — мыс на полуострове Гуахира в Колумбии.

Часть топонима
 Вела-Лука — город и община в южной части Хорватии.
 Кастиль-де-Вела — населённый пункт и муниципалитет в Испании.
 Паресе-Вела (Окинотори) — коралловый атолл в Филиппинском море.

См. также 
 Wella
 Wella AG
 Vela
 Велла
 Вело